Telloke ist der Familienname folgender Personen:

 Hannelore Telloke (1940–2019), deutsche Theaterschauspielerin
 Michael Telloke (1945–2010), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler